Пинал има више значења:
 Округ Пинал (Аризона)
 Пинал (Аризона)